Erpeldange (luks. Ierpeldeng) – wieś w południowo-wschodnim Luksemburgu, w gminie Bous. Wieś zamieszkuje 359 osoby.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Grevenmacher